Йоханнес Рузвельт (;крещён 27 февраля 1689, Нью-Йорк — 1750, Нью-Йорк), также известен как Джон Рузвельт — американский торговец, олдермен и представитель рода Рузвельтов из Ойстер-Бей, к которому принадлежали Теодор Рузвельт и Элеонора Рузвельт.

Йоханес был крещён 27 февраля 1689 года в Эзопусе (штат Нью-Йорк), в те годы, когда там жил его отец, Николас Рузвельт. Его отец был сыном основателя рода Рузвельтов, Класа ван Розенвелта. В 1690 году семья переехала в город Нью-Йорк. 25 сентября 1708 года Иоханнес женился на Heyltje Sjoerts в реформатской голландской церкви в Нью-Йорке. В браке родилось 11 детей:
 Маргарет (1709)
 Николас (1710)
 Иоханнес (1712)
 Хьюльти (1714)
 Ольферт (1716)
 Якобус (1718, умер в младенчестве)
 Мария (1723, умерла в младенчестве)
 Якобус (1724) (от него вёл своё происхождение Теодор Рузвельт)
 Aeltje (1726—1727)
 Корнелюс (1731)

Иоханнес был выбран помощником олдермена с 1717 по 1727 и олдерменом с 1730 по 1733 год.

Его раб по имени Quack был одним из организаторов восстания рабов в 1741 году в Нью-Йорке. Его обвинили в поджоге форта Джордж и казнили.

Иоханнес был прапрапрадедом президента Теодора Рузвельта и прапрапрапрадедом Элеоноры Рузвельт. Якобус, брат Йоханнеса, был предком президента Франклина Рузвельта.

Примечания

Литература 
 Cobb, William T. (1946). The Strenuous Life: The Oyster Bay Roosevelts in Business and Finance. William E. Rudge’s Sons.
 LePore, Jill (2005). New York Burning: Liberty, Slavery, and Conspiracy in Eighteenth-Century Manhattan. Vintage Books/Random House.
 Whittelsey, Charles B. (1902). The Roosevelt Genealogy, 1649—1902.

Ссылки 

Йоханнес
Предприниматели США
Депутаты Городского совета Нью-Йорка